

Arredamento 
 Banco (dal longobardo panka e dal gotico banca) – elemento di arredamento di forme variabili, generalmente un mobile di legno costituito da un tavolo su cui scrivere o lavorare, a volte con annesso un sedile o una panca

Geografia 
 Banco – comune del Mali nel circondario di Dioïla
 El Banco – comune della Colombia nel Dipartimento di Magdalena
 Banco – frazione del comune svizzero di Bedigliora
 Banco – frazione del comune italiano di Sanzeno

Musica 
 Banco del Mutuo Soccorso – gruppo rock italiano, a volte anche detto semplicemente Banco
 Banco – album del Banco del Mutuo Soccorso del 1975
 Banco – album del Banco del Mutuo Soccorso del 1983

Altro 
 Banco – sinonimo di banca
 Banco – nel gioco d'azzardo, somma di denaro del giocatore che dirige il gioco o il giocatore stesso
 Banco di prova – nelle officine, basamento di supporto sul quale si fissano i motori per le prove di funzionamento staccati dall'autoveicolo
 Banco motore – in meccanica, sede fissa che vincola il movimento di rotazione dell'albero motore
 Banco – gruppo di pesci che si muove in branco
 Banco – rilievo sabbioso o roccioso poco al di sotto della superficie del mare (per convenzione, a una profondità inferiore a 200 metri dalla superficie marina)
 Banco corallino – banco marino costituito da corallo
 Banco dei pegni – istituzione finanziaria
 Banco – personaggio del Macbeth di Shakespeare